Драфт НБА 2010 года прошёл 24 июня, в четверг, в театральном зале Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Право выбора под первым номером в результате лотереи, прошедшей 18 мая, получил клуб «Вашингтон Уизардс» и использовал его для выбора 19-летнего разыгрывающего защитника Джона Уолла из университета Кентукки. В Драфте НБА 2010 года участвовали россияне Алексей Швед и Артём Забелин, однако они не были выбраны ни в первом, ни во втором раунде. Для европейцев этот драфт оказался провальным, так как всего три представителя Старого Света — француз Кевин Серафин, немец Тибор Плайсс и серб Неманья Бьелица — попали в число 60 избранных.

Драфт лотерея 
Первые 14 номеров драфта принадлежат командам, которые пропустили плей-офф, порядок определяется путём лотереи. В лотерее определяются три команды, которые получат три первых выбора. Остальные пики первого и второго раунда распределены между командами в обратном порядке по разнице побед и поражений в прошедшем сезона. В случае равенства показателя побед и поражений, выбор определяется жребием 16 апреля 2010.

Драфт лотерея была проведена 18 мая 2010 года в Сиракьюз, Нью-Джерси. «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфия-76», несмотря на небольшие статистические шансы на победу, получили право выбирать, соответственно, первыми и вторыми. Клуб «Нью-Джерси Нетс», несмотря на то, что шансов выиграть стартовый номер драфта было больше, стал лишь третьим в очереди.

 Пик Нью-Йорк Никс' принадлежит Юта Джаз через Финикс Санз.

Драфт

Примечания

Ссылки 
 NBA.com: Драфт 2010

Драфты НБА
НБА в сезоне 2010/2011